Faivre ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Faivre (1867–1945), französischer Maler, Plakatkünstler, Lithograf, Illustrator und Karikaturist
 Amélie Faivre (1836–1897), französische Opernsängerin (Sopran)
 Anouk Faivre-Picon (* 1986), französische Skilangläuferin
 Antoine Faivre (1934–2021), französischer Religionswissenschaftler
 Aurélien Faivre (* 1978), französischer Fußballspieler
 Didier Faivre-Pierret (* 1965), französischer Radrennfahrer
 Florence Faivre (* 1983), französisch-thailändische Schauspielerin
 Guillaume Faivre (* 1987), Schweizer Fußballspieler

 Léon-Maxime Faivre (1856–1941), französischer Historienmaler
 Mathieu Faivre (* 1992), französischer Skirennläufer
 Romain Faivre (* 1998), französisch-algerischer Fußballspieler
 Virginie Faivre (* 1982), Schweizer Freestyle-Skierin